Il singolare del torneo di tennis Monterrey Grand Prix 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Harold Solomon 7-6, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monterrey Grand Prix 1976